Une ferrédoxine réductase est une enzyme pouvant correspondre à l'une des oxydoréductases suivantes :

 Ferrédoxine-NADP+ réductase () ;
 Ferrédoxine-NAD+ réductase () ;
 Ferrédoxine-nitrite réductase () ;
 Ferrédoxine:thiorédoxine réductase ().